Osoby o tym nazwisku:
 Nabil Oumghar – marokański piłkarz
 Nadira Ait Oumghar – algierska siatkarka